Simposi (Plató), un diàleg de Plató
 Simposi (Xenofont), un diàleg de Xenofont
 Simposi o conferència acadèmica, una trobada acadèmica sobre un tema acadèmic

Vegeu també 
 Simposium: Canadian Journal of Continental Philosophy, una revista acadèmica
 Symposium (banda), una banda britànica
 Simposium (Feuerbach), un parell de pintures del segle XIX d'Anselm Feuerbach
 Symposium (novel·la), una novel·la de 1990 de Muriel Spark
 "Sympozium", una cançó de Dimmu Borgir de Puritanical Euphoric Misanthropia